L'édition 2005 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 24 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Thomas Johansson remporte l'épreuve de simple, Julian Knowle et Jürgen Melzer celle de double.

Lauréats 
Thomas Johansson remporte le  et dernier titre en simple de sa carrière en battant en finale Nicolas Kiefer. Il remporte Saint-Pétersbourg pour la  après 1997.

En double, la paire autrichienne Julian Knowle et Jürgen Melzer remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Jonas Björkman et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  titre respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2005
Tennis en octobre 2005